Le mont Saint-Anne peut désigner :
 le mont Sainte-Anne dans la région Capitale-Nationale au Québec ;
 le mont Sainte-Anne, à Percé, dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine au Québec ;
 le mont Sainte-Anne en Silésie d'Opole (Góra Świętej Anny en polonais, St. Annaberg en allemand).